Das Dameneinzel der Australian Open 2015 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Li Na. Sie konnte ihren Titel aber nicht verteidigen, da sie im September 2014 vom Tennissport zurücktrat.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Australian Open fand für die Damen vom 15. bis zum 17. Januar 2015 statt. Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptbewerb:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 

Dameneinzel
2015